С-21 (НАР) — советская неуправляемая авиационная ракета
 С-21 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «С»
 Сухой С-21 (также S-21G) — отменённый проект сверхзвукового административного самолёта, разрабатывавшегося ОКБ Сухого совместно с Gulfstream